Hermòdor (en llatí Hermodorus, en grec ) va ser un poeta líric grec del que alguns poemes estan inclosos a la Garlanda de Meleagre. Es conserva un epigrama dedicat a l'Afrodita de Cnidos. Un fragment de dos línies és reproduït per Estobeu, però dona l'autor com a Hermodotus, segurament un error.

Referències 

Hermodor (poeta)
Poetes lírics de l'antiga Grècia